Perko is een Sloveense achternaam.

Dragers van de naam zijn onder meer:
 Anton Perko, Sloveens marine-officier
 John Perko, Amerikaans American football-speler
 Pavel Perko, Sloveens auteur
 Rok Perko, Sloveens skiër
 Roman Perko, Sloveens skiër

Sloveense achternaam